Ранчо Губиња има више значења:

 Ранчо Губиња (Унион Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Губиња (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику